Het tennistoernooi Australian Open werd in 1970 bij de mannen voor de 58e keer gehouden. De als vierde geplaatste Arthur Ashe won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als twaalfde geplaatste Australiër Dick Crealy met 6-4, 9-7 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Australian Open
Tennis in 1970
Sportevenement in Sydney